Натуральне число 1539
 1539 рік до нашої ери
 1539 рік нашої ери